Lee Yong est un footballeur coréen, né le  à Séoul en Corée du Sud. Lee Yong évolue depuis 2017 au Jeonbuk, où il occupe le poste de défenseur.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Championnat de Corée du Sud : 2017

Références

Liens externes 
 

Footballeur international sud-coréen
Joueur de l'Ulsan Hyundai FC
Joueur du Sangju Sangmu FC
Joueur du Jeonbuk Hyundai Motors
Naissance en décembre 1986
Naissance à Séoul